Název Velký kámen může označovat:

 Velký kámen (přírodní památka, okres Klatovy) – přírodní památka v okrese Klatovy
 Velký kámen (přírodní památka, okres Nový Jičín) – přírodní památka v okrese Nový Jičín
 Velký kámen (Brdská vrchovina) (547,5 m) – vrchol v Brdech v okrese Rokycany, západně od Strašic
 Velký kámen (Novohradské podhůří) (753,4 m) – vrchol v Soběnovské vrchovině v okrese Český Krumlov, jihovýchodně od Besednice